Flum ist der Name von:

 Gerhard Flum (1931–2008), deutscher Schachspieler
 Johannes Flum (* 1987), deutscher Fußballer

Siehe auch:
 Flumm
 Pflum
 Pflumm